Esistono più comuni francesi con questo nome

Santenay – Côte-d'Or
Santenay – Loir-et-Cher